Натуральне число 1500
 1500 рік до нашої ери
 1500 рік нашої ери